Schaapje (melkzwam), soort paddenstoel.
 Schaapje (vlinder), soort nachtvlinder.